Oxynoe — род брюхоногих моллюсков из семейства Oxynoidae подкласса Heterobranchia. Его ввёл в биологическую систематику американский натуралист Константин Самюэль Рафинеск-Шмальц в 1814 году.

Представители рода имеют небольшую, хрупкую раковину. Обитают в морях и океанах по всему миру.

Классификация 
На октябрь 2021 года в род включают следующие виды:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [syn. , ]
Кроме того, к роду относят 6 биноменов в статусе nomen dubium: , , , ,  и .

Вид  ныне классифицируют в роде Marsenina.

Примечания 

Мешкоязычные
Роды моллюсков